Ке́ларь ( — «амбарный») — заведующий монастырским столом, кладовой со съестными припасами и их отпуском на монастырскую кухню. В его обязанности входило ведение строгой отчётности поступающих и отпускаемых им предметов. В больших монастырях келарям давалось два помощника. Иерусалимский устав вменял в числе прочих обязанностей келаря: положение хлебов на аналой для благословения на литии, их преломление и раздачу монастырской братии по чаше вина. В русских монастырях должность келаря была введена Феодосием Печерским и соответствовала порядку, принятому в греческих монастырях, с отличием лишь в том, что келарь являлся также трапезником.

Знаменитые келари 
 Авраамий Палицын
 Азарий
 Симон Азарьин

Примечания

Литература 
 
 Полный православный богословский энциклопедический словарь. — СПб.: Изд. Сойкина П. П., 1900.

Православные монахи